Lucius Julius Caesar är ett namn som burits av flera romare, bland andra:

* Lucius Julius Caesar (konsul 90 f.Kr.) (död 87 f.Kr.), romersk politiker
 Lucius Julius Caesar (konsul 64 f.Kr.) (död 43 f.Kr.), romersk politiker
 Lucius Julius Caesar (quaestor) (död 46 f.Kr.), romersk politiker
 Lucius Caesar (17 f.Kr.–2 e.Kr.), dotter- och adoptivson till Augustus